Martin Zerzuben, né le  à Viège, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2004 et en 2006 avec HC Bienne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000||SC Langnau U20||Juniors Élites A||2|| || || || || ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||HC Viège||LNB||4|| || ||5,86|| || ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||HC Viège||LNB||5|| || ||2,38|| || ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||SC Langnau U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||-||-||4|| || || || || ||0
|-
|2001-2002||HC Bienne||LNB||33|| || ||3,73|| || || ||5|| || ||4,15|| || ||0
|-
|2002-2003||HC Bienne||LNB||38|||| ||3,27|| ||2||2||10||597|| ||3,32|| ||0||0
|-
|2003-2004||HC Bienne||LNB||40|||| ||2,87|| ||2||8||19|||| ||2,64|| ||0||0
|-
|2003-2004||EV Zoug||LNA||1||60||0||0||100||1||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Bienne||LNB||44|||| ||3,08|| ||0||4||12||754|| ||2,71|| ||1||0
|-
|2005-2006||HC Bienne||LNB||22|||| ||2,38|| ||0||2||20||903|| ||2,86|| ||1||0
|-
|2006-2007||HC Sierre||LNB||18|||| ||3,74|| ||0||4||5||279|| ||5,16|| ||0||0
|-
|2007-2008||HC Sierre||LNB||45|||| ||4,51|| ||0||14||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Sierre||LNB||32|||| ||3,23|| ||0||22||6|| || || || || || 
|-
|2009-2010||HC Sierre||LNB||39|||| ||2,65|| ||3||0||10||622|| ||3,38|| ||0||0
|-
|2010-2011||HC Sierre||LNB||42|||| ||3,57|| ||2||14||4|| || ||4,62|| || || 
|-
|2011-2012||HC Sierre||LNB||34|||| ||3,69|| ||0||2||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||HC Viège||LNB||3||184|| ||3,59|| ||0||0||2||89|| ||4,04|| ||0||0
|-
|2012-2013||HC Viège||LNB||19|||| ||2,55|| ||1||2||2||89|| ||3,72|| ||0||0
|-
|2013-2014||HC Viège||LNB||10||532|| ||3,72|| ||0||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||HC Viège||LNB||14|| || ||3,25|| || ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||EHC Saastal|| ligue||1|| || ||4,03|| || ||0||-||-||-||-||-||-||-

|1999|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||7|| || ||2,51||90,7|| ||0||
|-
|2001|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5|| || ||3,22||89,3|| ||0||

Notes et références 

Naissance en février 1981
Naissance à Viège
Joueur suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Viège
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Sierre
Entraîneur suisse de hockey sur glace